Oberhaupt steht für:

 Vorsteher einer Personengruppe, siehe Häuptling
 ein chinesisches Wurzelzeichen, siehe Radikal 185
 Oberhaupt (Wasserbau), Teil einer Schleuse

Siehe auch: